Backstage steht für:
 Backstage (Bühne), den für Zuschauer nicht zugänglichen Bereich hinter der Bühne
 Backstage (Album), Musikalbum von Cher
 Back Stage, US-amerikanisches Magazin der Entertainment-Industrie
 Kulturzentrum Backstage, Jugendclub in München 
 Backstage (Software), Microblogging-Plattform für Vorlesungen der Arbeitsgruppe von François Bry an der Ludwig-Maximilians-Universität München
 Backstage (Plattform), offene Plattform zum Erstellen von Entwicklerportalen

Film und Fernsehen:
 Backstage – Hinter der Bühne, australischer Film mit Laura Branigan
 Backstage (1917), Stummfilm mit Oliver Hardy
 Backstage (1919), Stummfilm mit Buster Keaton
 Backstage (2005), französischer Spielfilm mit Emmanuelle Seigner
 Backstage (Fernsehserie)

Siehe auch:
 Backstag